Die Oregon Open Squash Championships 2007 fanden vom 5. bis 10. Februar 2007 in Portland, Oregon in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Im Endspiel trafen Laurens Jan Anjema und Peter Barker aufeinander, das Anjema mit 11:4, 11:4 und 11:2 für sich entschied. Es war Anjemas fünfter Karrieretitel auf der PSA World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Illingworth einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2006/07
Sportveranstaltung in Portland (Oregon)
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Squashturnier in Amerika